La Delta Ethniki 2000-2001 è la 19ª edizione del campionato greco di calcio di quarto livello.

Gruppo 1

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 2001-2002
      Retrocesse nei Campionati regionali 2001-2002

Gruppo 2

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 2001-2002
      Retrocesse nei Campionati regionali 2001-2002

Gruppo 3

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 2001-2002
      Retrocesse nei Campionati regionali 2001-2002

Gruppo 4

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 2001-2002
      Retrocesse nei Campionati regionali 2001-2002

Note

Campionato greco di calcio
Calcio nel 2000
Calcio nel 2001